Кандидо Агилар има више значења:

 Кандидо Агилар (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кандидо Агилар, Лас Делисијас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кандидо Агилар (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кандидо Агилар (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику